Те́рри Мик (; ) — канадский кёрлингист.

Играет на позиции четвёртого. Скип команды.

Достижения 
 : серебро ().
 : золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Терри Мик является основателем и руководителем канадской нефтегазодобывающей компании Point Loma Resources.

Проживает в гражданском партнерстве с  кёрлингисткой Шерил Бернард.

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу